Harmony Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harmony Township (Illinois)
 Harmony Township (Posey County, Indiana)
 Harmony Township (Union County, Indiana)
 Harmony Township (Minnesota)
 Harmony Township (Missouri)
 Harmony Township (New Jersey)
 Harmony Township (North Dakota)
 Harmony Township (Clark County, Ohio)
 Harmony Township (Morrow County, Ohio)
 Harmony Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Harmony Township (Forest County, Pennsylvania)
 Harmony Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Harmony Township (Cass County, South Dakota)
 Harmony Township (Edmunds County, South Dakota)
 Harmony Township (Jerauld County, South Dakota)
 Harmony Township (Spink County, South Dakota)